Ел 20 има више значења:

 Ел 20, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел 20, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику